Академгородок (;  – академично градче) е собствено име на квартали и градски административни райони в бившия Съветски съюз и по-ново време в Русия и Украйна.

Така са наричани крупни научни центрове с прилежащи жилищни микрорайони за научните работници и семействата им, планово изграждани и развивани в СССР от 1950-те до 1980-те години. Такива са:
 в Русия:
 Академгородок в Новосибирск – най-известният,
 Академгородок в Иркутск,
 Академгородок в Красноярск,
 Академгородок в Томск;
 в Украйна:
 Академгородок (Академмістечко) в Киев.

„Академгородок“ е също името на станция на Киевския метрополитен.

Като нарицателно име може да се използва в смисъл на район с много научни организации и жилищни зони за нуждите на научните им сътрудници.

Бележки 

Видове градове
Наука в СССР
Наука в Русия
Наука в Украйна